Op deze pagina beschrijft een aantal statistieken van het seizoen van AC Milan tijdens het seizoen 2007-2008.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti als vijfde eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Vierde ronde

Champions League

Eerste ronde (groepsfase)

Achtste finale

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti in de kwartfinales van de UEFA Champions League 2007/08 in de achtste finales werden uitgeschakeld door het Engelse Arsenal FC.

Italiaanse voetbalclub 2007/08
2008